Ю́рий Ко́валь: Коваль, Юрий Григорьевич (род. 1958) — советский и украинский футбольный тренер.
 Коваль, Юрий Иосифович (1938—1995) — советский русский детский писатель, сценарист, художник, скульптор, автор и исполнитель песен.